Абаза Віктор:
 Абаза Віктор Іванович (1864–1931) — російський і український військовий діяч.
 Абаза Віктор Афанасійович (1833–1898) — генерал-лейтенант.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок